Il doppio del torneo di tennis Tallahassee Tennis Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Rik De Voest e Glenn Weiner che hanno battuto in finale Tripp Phillips e Bobby Reynolds 3-6, 6-3, [10-0].

Teste di serie 

 Tripp Phillips /  Bobby Reynolds (finale)
 Goran Dragicevic /  Mirko Pehar (quarti di finale)

 Scott Lipsky /  David Martin (quarti di finale)
 Eric Butorac /  Travis Rettenmaier (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Tallahassee Tennis Challenger 2006